Сен-Венса́н-Жальмутьє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на південь від Парижа, 75 км на північний схід від Бордо, 45 км на захід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 107 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 248,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сен-Венсан-Жальмутьє на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Венсан-Жальмутьє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Венсан-Жальмутьє на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Венсан-Жальмутьє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Венсан-Жальмутьє на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь